De eerste editie van het ATP-toernooi van Winston-Salem, ook bekend als "Winston-Salem Open", werd van 21 tot en met 27 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Winston-Salem. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de campus van de Wake Forest University.

De Amerikaan John Isner won het enkelspel via een overwinning in drie sets op de Franse qualifier Julien Benneteau. In het dubbelspel ging de overwinning naar het Israëlische duo Jonathan Erlich en Andy Ram die de finale in twee sets wonnen van Christopher Kas en Alexander Peya.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed03=LL
| RD1-team03=

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Winston-Salem
Winston-Salem